Wacław Leszczyński herbu Wieniawa (1605-1666) – biskup warmiński 1644-1659, arcybiskup gnieźnieński od 1658, prymas Polski
 Wacław Leszczyński herbu Wieniawa (zm. 1628) – kasztelan kaliski od 1616, wojewoda kaliski od 1618, podkanclerzy koronny od 1620, kanclerz wielki koronny od 1625, starosta generalny Wielkopolski od 1628
 Wacław Leszczyński (1632/1638-1688) – pułkownik, wojewoda podlaski
 Wacław Leszczyński – prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu